

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe 
 Wilczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Wilczewo – część wsi Okrąg w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Wilczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Wilczewo – część wsi Trzebuń w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Wilczewo – przysiółek wsi Pierzchowice w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie

Zobacz też 
 Wilczewko